Sedmi rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2009./10. su činile treće županijske lige u većini županija.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

skupina Jug

skupina Sjever

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Đurđevac 

 Izvori: 
  ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Križevci 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Za prvaka 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 nogos.info

NS Našice 
Sudionici:
 Dinamo Budimci
 Lug Bokšić Lug 
 Martin
 Poganovci 
 Polet Bokšić
 Seona
 Slavonac Pribiševci
 Vuka Razbojište
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 8. kola

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 25. od 27 kola 
 NS Osijek

NS Valpovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

NS Novska 

 Izvori: 
  ŽNS Sisačko-moslovačka

NS Sisak 

 Izvori: 
  ŽNS Sisačko-moslavačka

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravska

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravska

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci

NS Vukovar

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2009./10.
 2. HNL 2009./10.
 3. HNL 2009./10.
 4. HNL 2009./10.
 5. rang HNL-a 2009./10.
 6. rang HNL-a 2009./10.
 Hrvatski nogometni kup 2009./10.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2009./10., 6. i 7. rang
 

2009-10
 7